Radio Nacional de España, de Spaanse publieke radio-omroepen
 Russische Nationale Eenheid, een Russische politieke partij